Эта статья содержит рекорды российских легкоатлетов, утверждённые Всероссийской федерацией лёгкой атлетики. Часть советских рекордов, не побитые российскими спортсменами, являются действующими национальными рекордами. Некоторые российские рекорды являются также рекордами Европы, мира, Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Рекорды России в ряде дисциплин были в разное время аннулированы в связи с допинговыми нарушениями установивших их спортсменов. Так, 20 октября 2008 года Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики принял решение дисквалифицировать семь ведущих российских легкоатлеток, среди которых была и Елена Соболева. Причиной явился факт подмены допинг-проб, обнаруженный по итогам чемпионата мира по лёгкой атлетике 2007 года. Все результаты спортсменки с 26 апреля 2007 года были признаны недействительными. В их число попали и 3 рекорда России: 800 метров в помещении — 1.56,49 (09.02.2008), 1500 метров в помещении — 3.57,71 (09.03.2008) и 1 миля в помещении — 4.20,21 (27.01.2008). Аналогичную участь постигли и рекорды Лилии Шобуховой в беге по шоссе на дистанциях 20 км, 25 км, 30 км и марафоне. 29 апреля 2014 года Антидопинговая комиссия Всероссийской федерации лёгкой атлетики приняла решение о дисквалификации легкоатлетки на 2 года с аннулированием её результатов, начиная с 9 октября 2009 года.

Открытые стадионы 
+ = результат показан по ходу бега/захода на более длинную дистанцию

# = рекорды, официально не регистрируемые Всероссийской федерацией лёгкой атлетики

Х = нератифицированные рекорды

Мужчины

Женщины

В помещении

Мужчины

Женщины 

+ = результат показан по ходу бега/захода на более длинную дистанцию

# = рекорды, официально не регистрируемые Всероссийской федерацией лёгкой атлетики

Х = нератифицированные рекорды

Примечания

Ссылки 
 Рекорды и высшие достижения мира, Европы и России на 27 апреля 2015 года
 Рекорды и высшие достижения мира, Европы и России в помещении на 27 апреля 2015 года
 Российские рекорды на сайте ВФЛА
 Российские рекорды на открытом воздухе на сайте EAA
 Российские рекорды в помещениях на сайте EAA

Россия
Лёгкая атлетика в России